«Военная летопись» - центральный печатный орган Военного министерства Российской империи в годы первой мировой войны.

Издавался в Петрограде при российском Главном штабе в виде газеты - листка для нижних чинов русской армии.

Периодичность выпусков - 3 раза в неделю.

Время издания официального военного периодического листка «Военная летопись» - 1914—1917 гг.

Листок «Военная летопись» бесплатно распространялся среди рядовых и унтер-офицеров российской армии. Девиз: Для войск и народа.

Печатал материалы военно-патриотической направленности, относящиеся к событиям Первой мировой войны — сообщения штаба Верховного Главнокомандующего, краткие обзоры военных действий.

С 1916 г., кроме этого помещал статьи общеобразовательного характера, описание солдатских подвигов и военные рассказы и т. д.

Согласно проведенному в 1916 г. опросу с целью выяснения отношения читателей к изданию, было установлено, что газета «Военная летопись»
нижними чинами читается с удовольствием, однако в войска она приходит редко и с большим опозданием

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года выпуск прекращён.

Ссылка 
 Гужва Д.Г. Русская военная печать в годы Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2007. №12. С.37-41

Газеты по алфавиту
Печатные издания, возникшие в 1914 году
Военные газеты Российской империи